Dit is een lijst van planetoïden 24101-24200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24101) Cassini || 1999 VA9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24102) Jacquescassini || 1999 VD9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24103) Dethury || 1999 VS9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24104) Vinissac || 1999 VZ9|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24105) Broughton || 1999 VE10|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24106) - || 1999 VA12|| 10 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24107) - || 1999 VS19|| 12 november 1999 || T. Stafford
|-
| (24108) - || 1999 VL20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24109) - || 1999 VO20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24110) - || 1999 VP20|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24111) - || 1999 VY22|| 13 november 1999 || D. K. Chesney
|-
| (24112) - || 1999 VO23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24113) - || 1999 VQ23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24114) - || 1999 VV23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24115) - || 1999 VH24|| 15 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24116) - || 1999 VK24|| 15 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (24117) - || 1999 VQ26|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24118) - || 1999 VX28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24119) - || 1999 VB32|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24120) - || 1999 VR33|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24121) - || 1999 VV33|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24122) - || 1999 VW34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24123) - || 1999 VU35|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24124) - || 1999 VH36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24125) - || 1999 VS36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24126) - || 1999 VC49|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24127) - || 1999 VZ52|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (24128) - || 1999 VU53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24129) - || 1999 VJ62|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24130) - || 1999 VW63|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24131) - || 1999 VG65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24132) - || 1999 VS67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24133) - || 1999 VW67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24134) - || 1999 VD70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24135) - || 1999 VA71|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24136) - || 1999 VL72|| 14 november 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24137) - || 1999 VP72|| 9 november 1999 || A. Vagnozzi
|-
| (24138) - || 1999 VB81|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24139) - || 1999 VE89|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (24140) - || 1999 VQ89|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (24141) - || 1999 VN113|| 4 november 1999 || CSS
|-
| (24142) - || 1999 VP114|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (24143) - || 1999 VY124|| 10 november 1999 || LINEAR
|-
| (24144) - || 1999 VU137|| 12 november 1999 || LINEAR
|-
| (24145) - || 1999 VD154|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (24146) - || 1999 VY158|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (24147) - || 1999 VH162|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (24148) - || 1999 VM169|| 14 november 1999 || LINEAR
|-
| (24149) - || 1999 VL173|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24150) - || 1999 VN174|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (24151) - || 1999 VR184|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24152) - || 1999 VR185|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24153) - || 1999 VE188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24154) - || 1999 VP188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24155) - || 1999 VX188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24156) - || 1999 VZ188|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (24157) - || 1999 VN192|| 1 november 1999 || LONEOS
|-
| (24158) - || 1999 VV192|| 1 november 1999 || LONEOS
|-
| (24159) - || 1999 VY192|| 1 november 1999 || LONEOS
|-
| (24160) - || 1999 VS207|| 9 november 1999 || Stroncone
|-
| (24161) - || 1999 VU219|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (24162) Askaci || 1999 WD || 17 november 1999 || L. Robinson
|-
| (24163) - || 1999 WT1|| 25 november 1999 || K. Korlević
|-
| (24164) - || 1999 WM3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24165) - || 1999 WQ3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24166) - || 1999 WW3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24167) - || 1999 WC4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24168) Hexlein || 1999 WH9|| 29 november 1999 || Starkenburg
|-
| (24169) - || 1999 WQ11|| 29 november 1999 || T. Urata
|-
| (24170) - || 1999 WB13|| 29 november 1999 || P. Antonini
|-
| (24171) - || 1999 XE1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24172) - || 1999 XG1|| 2 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24173) SLAS || 1999 XS1|| 3 december 1999 || J. M. Roe
|-
| (24174) - || 1999 XZ4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (24175) - || 1999 XD5|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (24176) - || 1999 XP6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (24177) - || 1999 XJ7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24178) - || 1999 XL7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24179) - || 1999 XS7|| 4 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24180) - || 1999 XH8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24181) - || 1999 XN8|| 2 december 1999 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (24182) - || 1999 XP11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (24183) - || 1999 XV11|| 6 december 1999 || CSS
|-
| (24184) - || 1999 XS13|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (24185) - || 1999 XM14|| 3 december 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (24186) - || 1999 XL18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (24187) - || 1999 XO18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (24188) - || 1999 XS24|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24189) - || 1999 XR25|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24190) - || 1999 XT28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24191) - || 1999 XK30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24192) - || 1999 XM30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24193) - || 1999 XF32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24194) Paľuš || 1999 XU35|| 8 december 1999 || A. Galád, D. Kalmančok
|-
| (24195) - || 1999 XD36|| 6 december 1999 || T. Kagawa
|-
| (24196) - || 1999 XG37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24197) - || 1999 XP37|| 7 december 1999 || Črni Vrh
|-
| (24198) - || 1999 XB39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24199) - || 1999 XD39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (24200) - || 1999 XB40|| 6 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten